Slovo odrůda může označovat:
 kultivar – poddruhové varianty pěstovaných rostlin
 varieta (biologie) – poddruhová taxonomická kategorie planých rostlin
 odrůda (zoologie) – slabá odchylka uvnitř druhu

Externí odkazy